NIO Formula E Team je motoristický závodní tým sídlící ve Spojeném království. Soutěží v šampionátu Formule E – závodech elektrických vozů pod patronací Mezinárodní automobilové federace FIA. Majitelem je čínská automobilka NIO a základnu má ve městě Oxford.

V dřívějších sezónách Formule E tým soutěžil pod názvy China Racing Formula E Team a NEXTEV TCR Formula E Team, ve Formuli E závodí již od první sezóny 2014/15 a získal hned první titul mezi jezdci díky Nelsonu Piquetovi Jr..

Historie

Sezóna 2014/15 
Pod názvem China Racing se tým účastnil šampionátu již od první sezóny, kdy za něj závodili jezdci Tung Che-pin, Antonio García, Oliver Turvey a Charles Pic v monopostu #88 a Nelson Piquet Jr. s číslem #99. Piquet Jr. v této sezóně kromě mistrovského titulu získal také vítězství ve dvou ePrix – ePrix Long Beach a ePrix Moskvy. Celkově tým skončil na 4. místě se ziskem 152 bodů.

Sezóna 2015/16 
Od druhé sezóny mohly týmy nasazovat své vlastní motory, tým označil svůj motor obchodní značkou NextEV a přejmenoval se na NEXTEV TCR Formula E Team. V této sezóně jezdecké složení zůstalo Piquet Jr. a Turvey. Nejlepším výsledkem bylo šesté místo Turveye hned při úvodní ePrix Pekingu, jinak tým spíše paběrkoval. V konečném součtu to znamenalo 9. místo s 19 body.

Sezóna 2016/17 
Jezdci opět zůstali stejní, ale výsledky proti předchozí sezóně byly mnohem lepší. Tým skončil celkově na 6. místě s 59 body, když získal i první dvě pole position (Piquet Jr. v ePrix Hongkongu a Turvey v ePrix Mexico City) v historii.

Sezóna 2017/18 
Pro čtvrtou sezónu se tým rozhodl neprodloužit smlouvu s Piquetem Jr. a místo něj angažoval Itala Luku Filippiho, Turvey u týmu zůstal. Ve dvou závodech se v kokpitu objevil i Ma Čching-chua, jako náhrada nejdříve Filippiho a v poslední ePrix namísto Turveye. Oliver Turvey se blýskl druhým místem v ePrix Mexico City, ale týmu to stačilo pouze na 8. místo v celkovém pořadí se 47 body.

Výsledky 

* Aktuální sezóna.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webová stránka: https://www.nio.com/formulae/ 

Týmy Formule E
Motoristické sporty ve Spojeném království